Aguilera kan syfta på:

 Aguilera – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Antarktis 

 Aguilera (kulle),

Mexiko 

 Aguilera, Sayula de Alemán, 
 Aguilera, Atzalan, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar